

Lokalizacje

Niemcy 
 Carlsfeld – dzielnica Eibenstocku
 Carlsfeld – dzielnica Sandersdorf-Brehny

Zobacz też 
 Karlsfeld